Пирожко́ва — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Пирожкова, Антонина Николаевна (1909—2010) — советский инженер-строитель, писатель, мемуарист.
 Пирожкова, Вера Александровна (1921—2013) — советско-русско-немецкая журналистка, коллаборационист, автор мемуаров, профессор политологии Мюнхенского университета.
 Пирожкова, Екатерина Александровна (род. 1986) — российская гимнастка, член Комплексной научной группы сборной команды России по художественной гимнастике.
 Пирожкова, Елена Сергеевна (род. 1986) — американская спортсменка-борец, чемпионка мира.